Królestwo Francji (987–1791)
 Królestwo Francji (1814–1830)

Zobacz też 
 Królestwo Francuzów